Alfin puede designar a:

la alfabetización informacional, habilidad educativa
al marionetista mexicano Alfín, nombre artístico de Alberto Mejía Barón